Le diagnostic est le raisonnement menant à l'identification de la cause (l'origine) d'une défaillance, d'un problème ou d'une maladie, à partir de symptômes relevés par des observations, des contrôles ou des tests.

Il ne doit pas être confondu avec la diagnose qui est la détermination d'une espèce biologique par rapport à une autre (c'est une des activités principales d'une science appelée la taxinomie), à partir de caractères distinctifs.

Ces deux termes diagnostic et diagnose proviennent de la même racine étymologique grecque διάγνωση, diágnôsè, à partir de δια-, dia-, par, à travers, séparation, distinction et γνώση, gnôsè, la connaissance, le discernement ; il s'agit donc d'acquérir la connaissance à travers les signes observables. Le terme diagnostique est un adjectif (ou le verbe diagnostiquer conjugué). Il peut désigner :

Médecine 
 Diagnostic médical, démarche par laquelle le médecin, généraliste ou spécialiste, la sage-femme ou le chirurgien dentiste, ou encore le psychologue au Canada, va déterminer l'affection dont souffre le patient, et qui va permettre de proposer un traitement
 Diagnostic chirurgical
 Diagnostic in vitro
 Diagnostic kinésithérapique
 Diagnostic infirmier
 Diagnostic différentiel
 Diagnostic préimplantatoire
 Diagnostic prénatal
 Diagnostic présymptomatique
 Diagnostic rétrospectif : diagnostic établi après la fin de la maladie, par exemple la redéfinition d'une pathologie ancienne ou le diagnostic après décès.
 Diagnostic d'exclusion ou d'élimination : diagnostic à envisager en dernier, après élimination des autres causes possibles (par exemple les troubles du spectre d'alcoolisation fœtale), ce diagnostic entre dans le cadre du diagnostic différentiel.
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

 Diagnostic infirmier, démarche entreprise par le personnel infirmier.

Organisation 
 Diagnostic organisationnel
 Diagnostic institutionnel
 Diagnostic stratégique

Construction 
 Dans le cadre d'un marché public en France de maîtrise d'œuvre portant sur une rénovation, la première phase d'une mission de base loi MOP est la mission diagnostic, abrégée en mission DIAG ou DIA.

 Plusieurs diagnostics obligatoires doivent être réalisés dans certains pays avant la vente d'un logement, par exemple en France, concernant la présence de plomb, d'amiante ou de termites, concernant le gaz naturel, les risques naturels et technologiques ou la performance énergétique ou encore l'installation électrique
 Diagnostic immobilier
 Diagnostic amiante
 Diagnostic de performance énergétique (Cf. protocole de Kyōto)
 Diagnostic électrique
 Diagnostic plomb (ou CREP - Constat des Risques d'Exposition au Plomb)

Autres 
 Diagnostic embarqué
 Diagnostic de pannes en électronique et en informatique (détection ou prévention de pannes)
 Diagnostic en intelligence artificielle
 Diagnostic archéologique (ou sondage) : voir archéologie préventive
 Techniques diagnostiques de prévision météorologique
 Diagnostic territorial
 Diagnostic, titre d'un album d'Ibrahim Maalouf commercialisé en 2011
 Diagnostic (pathologie végétale)

Homonymie